Жорновка — топоним:

Река 
 Жорновка — река в Московской области России, левый приток Сестры.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Жорновка — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Жорновка — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Жорновка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Жорновка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Жорновка — упразднённый посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.
 Жорновка — агрогородок в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Жорновка — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Жорновка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Жорновка — деревня в Калининском районе Тверской области.

Украина 
 Жорновка — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.

См. также 
 Жерновка (Жёрновка)